Als Omentum, lat. für „Netz“ oder „Bauchnetz“ (griech. epíploon) werden in der Medizin bzw. Anatomie zwei Gebilde in der Bauchhöhle bezeichnet:
Omentum minus („kleines Netz“)
Omentum majus („großes Netz“)